Drużynowe Mistrzostwa NRD w sporcie żużlowym - coroczny cykl zawodów mający wyłonić najlepszą drużynę klubową w Niemieckiej Republice Demokratycznej.

Medaliści 
Lista klubów, które stawały na podium w Drużynowych Mistrzostwach NRD na przestrzeni lat 1965-1990:

Zobacz też 
 Bundesliga żużlowa
 Zachodnioniemiecka liga żużlowa